Валерий Иванович Яремченко (род. 15 августа 1947, Кривой Рог) — советский футболист, большую часть карьеры игрока провёл в донецком «Шахтёре». Украинский футбольный тренер.

Тренерская биография 
26 ноября 2010 года назначен главным тренером мариупольского «Ильичёвца». Не добившись значимых результатов, 6 октября 2011 года подал в отставку.

Летом 2016 года возглавил львовские «Карпаты», но уволился из клуба после 11 дней работы.

Статистика выступлений за «Шахтёр» 
{| class="wikitable" style="font-size:100%; text-align: center;"
|-
!rowspan="2" width="100"|Клуб
!rowspan="2"|Сезон
!colspan="2"|Чемпионат
!colspan="2"|Кубок
!colspan="2"|Еврокубки
!colspan="2"|Всего
|-
!width="35"|Игры
!width="35"|Голы
!width="35"|Игры
!width="35"|Голы
!width="35"|Игры
!width="35"|Голы
!width="35"|Игры
!width="35"|Голы
|-
|rowspan="15"|Шахтёр
|-
|1966
|2||0||-||-||-||-||2||0
|-
|1967
!colspan="8"|-
|-
|1968
|28||2||3||1||-||-||31||3
|-
|1969
|20||4||-||-||-||-||20||4
|-
|1970
|28||5||-||-||-||-||28||5
|-
|1971
|27||9||3||1||-||-||30||10
|-
|1972
|31||2||-||-||-||-||31||2
|-
|1973
|27||0||3||0||-||-||30||0
|-
|1974
|27||1||7||0||-||-||34||1
|-
|1975
|25||1||1||0||-||-||26||1
|-
|1976 (в)
|15||1||4||0||-||-||19||1
|-
|1976 (о)
|12||1||-||-||6||0||18||1
|-
|1977
|28||0||3||0||-||-||31||0
|-
|1978
|27||0||8||1||2||0||38||1
|-
!colspan="2"|Всего
!297!!26!!32!!3!!8!!0!!337!!29
|}

 Достижения 

 Клубные 
 Чемпионат СССР: Вице-чемпион: 1975
 Бронзовый призёр: 1978
 Кубок СССР:'''
 Финалист: 1978

Тренерские 
 Вице-чемпион Украины: 1994, 1997, 1998, 2003
 Обладатель Кубка Украины: 1997

Отличия 
 Мастер спорта СССР (1968)
 Заслуженный тренер Украины (1993)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Футбольные тренеры Украины
Футбольные тренеры по алфавиту
Заслуженные тренеры Украины
Тренеры сборной Сирии по футболу
Тренеры ФК «Шахтёр» Донецк
Тренеры ФК «Кремень»
Тренеры ФК «Колос» Краснодар
Тренеры ФК «Ротор»
Тренеры ФК «Металлург» Запорожье
Тренеры ФК «Карпаты» Львов
Тренеры ФК «Мариуполь»